Cafà ist der Familienname von:
 Melchiorre Cafà (1663–1667), maltesischer Bildhauer

CAFA steht als Abkürzung für:
 Canadian Airborne Forces Association
 The Canadian Arts & Fashion Awards 
 Class Action Fairness Act of 2005
 Central Academy of Fine Arts, Peking; siehe Zentrale Hochschule für Bildende Kunst
 Central Asian Football Association

Siehe auch:
 Gafa (Begriffsklärung)
 Kaffa (Begriffsklärung)
 Kaffer (Begriffsklärung)
 Cafer, türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft